Perieți se poate referi la:

Perieți, Ialomița
Perieți, Olt

Vezi și 
 Periș (dezambiguizare)